Shakhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shahecheng, ort, Hebei, 
 Dasha He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar